Macrothelypteris är ett släkte av kärrbräkenväxter. Macrothelypteris ingår i familjen Thelypteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Macrothelypteris